Valentia – antica denominazione di Valencia
 Valentia Island – un'isola del Galles
 Valentia (provincia romana) – antica provincia romana